Bastille (fort), een Romeins en middeleeuws vestingwerk, zoals Bastille Saint-Antoine
Bastille Saint-Antoine, burcht te Parijs, met de bestorming waarvan de Franse Revolutie begon
Bestorming van de Bastille
Place de la Bastille, een plein op de plaats van deze burcht
Bastille (metrostation), een metrostation onder dit plein
Opéra Bastille, een operagebouw aan dit plein
Bastille (band), Britse alternatieve-rockband uit Londen
Bastille (film), een film uit 1984 van Rudolf van den Berg met Derek de Lint en Geert de Jong